Каменная Верба () — село, входит в Столбецкий сельский совет Дубенского района Ровненской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 137 человек. Почтовый индекс — 35670. Телефонный код — 3656. Код КОАТУУ — 5621688507.

Местный совет 
35672, Ровненская обл., Дубенский р-н, с. Столбец, ул. Школьная, 2.

Ссылки 
 Каменная Верба на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Дубенского района (Ровненская область)